Ґустав Клімт (нім. Gustav Klimt, 14 липня 1862, Відень, Австрійська імперія — 6 лютого 1918, Відень, Австро-Угорщина) — австрійський художник і графік.
 16445 Клімт (16445 Klimt) — астероїд головного поясу.